Załom – forma terenu oddzielająca od siebie sąsiadujące ze sobą terasy rzeczne.
Procesy geologiczne
Struktury geologiczne
Formy ukształtowania terenu
Potamologia
Limnologia